Impulse (Star Trek), de 56e aflevering van de serie Star Trek: Enterprise
 Impulse (FSP), een muziekalbum van Free System Projekt uit 1996
 Impulse (1954), een film uit 1954
 Impulse (1974), een film uit 1974
 Impulse (1984), een film uit 1984
 Impulse (1990), een film uit 1990
 Impulse (2008), een film uit 2008
 Impulse (2010), een film uit 2010
 Impulse (Steven Gould), een roman van Steven Gould uit 2013
 Impulse (Ellen Hopkins), een roman van Ellen Hopkins uit 2007